Динеев:

 Динеев, Олег Александрович (род. 1987) — российский футболист.
 Динеев, Фатих Юнусович (1923—1971) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения 396-й отдельной разведывательной роты. Полный кавалер Ордена Славы.